Europejska Formuła 2 Sezon 1971 – piąty sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 4 kwietnia na torze Hockenheimring w Niemczech, a zakończył 17 października na włoskim torze ACI Vallelunga Circuit. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Szwed Ronnie Peterson. Wśród zespołów najlepsza okazała się francuska ekipa March Engineering, a wśród konstruktorów francuski March.

Kalendarz wyścigów 
Wyścigi 1, 7, 8 i 10 były złożone z dwóch eliminacji, które składały się na końcowy rezultat.Wyścigi 2, 5 i 6 były złożone z dwóch półfinałów, na bazie których kierowcy startowali w finale. Tylko wyniki z finału były zaliczane do klasyfikacji.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 8 najlepszych wyników

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 Formula 2 1971

1971
1971 w sportach motorowych